Socjalistyczna Partia Ludowa – brazylijska partia polityczna
 Socjalistyczna Partia Ludowa – duńska partia polityczna
 Socjalistyczna Partia Ludowa – indonezyjska partia polityczna

Zobacz też 
 Partia Ludowa
 Socjalistyczna Partia Ludowa Czarnogóry